Il doppio del torneo di tennis Mantova Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Bertolini e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Jose-Maria Arnedo e Joseph Sirianni 5-7, 6-2, 7-68.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Giorgio Galimberti (Campioni)
 Jaime Fillol /  Stefano Galvani (primo turno)

 Marcos Daniel /  Leonardo Olguín (semifinali)
 Kristian Pless /  Lovro Zovko (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2002